Edisto – santo e martire
Edisto – census-designated place della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
Edisto – romanzo di Padgett Powell del 1984